Botnfjorden er navnet på flere fjorde i Norge:

 Botnfjorden (Alstahaug) – en arm af Leirfjorden i Alstahaug kommune i Nordland.
 Botnfjorden (Steigen) – en arm af Leinesfjorden i Steigen kommune i Nordland.
 Botnfjorden (Sørfold) – den inderste del af Sagfjorden i Sørfold kommune i Nordland
 Botnfjorden – navnet på den inderste del af Øverstraumen, en arm af Ranfjorden i Rana kommune i Nordland.

Se også 
 Botnafjorden – en fjord i Flora kommune i Sogn og Fjordane.